BP est un sigle, qui peut faire référence à :
 BP, compagnie pétrolière britannique (anciennement British Petroleum)
 BP, Lord Robert Baden-Powell (1857-1941), fondateur du scoutisme 
 BP, Bletchley Park
 BP, formule chimique du phosphure de bore
 Brightoil petroleum, compagnie pétrolière basée à Hong Kong.

BP est une abréviation, qui signifie en français :
 banque populaire
 basse pression, en physique
 business plan
 bonne pratique
 bibliothèque publique
 boîte postale
 bureau politique
 bouton poussoir, en électrotechnique
 bon point
 boulevard périphérique de Paris
 bande passante, en électronique
 brevet professionnel, diplôme de niveau IV en France
 béton précontraint

BP est une abréviation, qui signifie en anglais et dans certains emplois scientifiques :
 before present : système de datation en archéologie
 blood patch, une thérapie médicale
 blood pressure, traduit par pression artérielle
 base pair, traduit par paire de base (pb) en génétique
 baseband processor ou processeur de baseband, aussi abrégé BBP, dispositif (une puce ou un élément de puce) présent dans une interface réseau qui gère toutes les fonctions radio
bullet point, dans certains milieux professionnels comme le conseil.

BP est le nom de code de :
 Air Botswana, selon le code AITA de la liste des codes AITA des compagnies aériennes
 les Îles Salomon, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2

BP peut aussi faire référence à :
 Bp, un digramme de l'alphabet latin
 la courbe BP, en économie, une courbe concernant l'équilibre de la balance des paiements

Code